Равнопо́лье () — остановочный пункт электропоездов (в том числе электропоездов Минских городских линий) в Пуховичском районе (Минская область, Беларусь).

Расположен в 36 километрах от Минска (станции Минск-Пассажирский) между остановочным пунктом Рыбцы и станцией Руденск (юго-восточное направление железнодорожной линии). 

Примерное время в пути со всеми остановками от ст. Минск-Пассажирский — 48 мин.; от ст. Пуховичи — 27 мин.

Ближайший населённый пункт — деревня Равнополье (граничит с платформой). На небольшом расстоянии к юго-западу от остановочного пункта расположен крупный массив садоводческих товариществ.

См. также 

 Железнодорожная транспортная система Минска

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Информация об остановочном пункте
 Информация об остановочном пункте

Остановочные пункты Минского отделения Белорусской железной дороги